

Persone 

 Gloria Liang (1996) – tennista canadese 
 Lawrence Liang (...) – ricercatore giuridico ed avvocato indiano
 Liang Chen (1989) – tennista cinese
 Liang Chenyu (1519-1593) – drammaturgo cinese
 Liang Chow (1968) – allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta cinese naturalizzato statunitense nel 2002
 Liang Kai (1140-1210) – pittore cinese
 Liang Qichao (1873-1929) – scrittore, giornalista, filosofo e riformatore cinese
 Liang Rui (1994) – marciatrice cinese
 Liang Shih-chiu (1903-1987) – educatore, scrittore, traduttore teorico, letterario, lessicografo cinese
 Liang Wenbó (1987) – giocatore di snooker cinese
 Liang Xin (1975) – ex cestista cinese
 Liang Zhenpu (1863-1932) – insegnante cinese

Storia 
 Dinastia Liang posteriore (907-923) – fu una delle Cinque Dinastie durante il periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni in Cina

Altro 
 Liang – unità di misura di peso cinese